Опо́льевское се́льское поселе́ние — муниципальное образование, входящее в состав Кингисеппского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Ополье.

Глава муниципального образования — Трофимов Сергей Геннадьевич, глава администрации — Пономарева Светлана Анатольевна.

Географические данные 
Поселение находится в восточной части района. Рельеф территории плоский, низменный. Леса преобладают смешанные, встречаются также хвойные.

По территории поселения проходят автодороги:
  «Нарва» () (Санкт-Петербург — Ивангород — граница с Эстонией).
  (Гатчина — Ополье) 
  (Толмачёво — автодорога «Нарва»)
  (Перелесье — Гурлёво)
  (подъезд к г. Кингисепп)
  (Гурлёво — Кёрстово)
  (подъезд к ст. Тикопись)

Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 16 км.

По территории поселения проходит отрезок железнодорожной линии Гатчина — Ивангород.

Полезные ископаемые 
На западе поселения находится Сумо-Систинское месторождение глин, а также Алексеевское месторождение известняка и месторождения торфа и горючих сланцев.

История 
16 июня 1954 года Алексеевский, Гурлевский и Керстовский сельсоветы были объединены в Опольевский сельсовет Кингисеппского района.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Опольевский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Опольевскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 81-оз от 28 октября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Опольевское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Опольевской волости.

Население

Состав сельского поселения

Социальная сфера 
В центре поселения — деревне Ополье — находятся средняя школа, Дом культуры и библиотека.

Экономика 
В прошлом занятиями местных жителей были земледелие и кустарное производство. В 1940-е годы здесь имелось большое количество хуторских хозяйств.
В настоящее время экономика Опольевского сельского поселения также опирается на сельское хозяйство. На территории поселения работает 31 фермер. Здесь также находятся крупное акционерное общество «Ополье» молочно-животноводческого и картофелеводческого направления и ОАО «Алексеевский известковый завод», работающий на местном известняковом сырье.

Достопримечательности 
 Церковь в деревне Кёрстово
 Часовня св. Илии Пророка в Литизно
 Церковь честного и животворящего Креста Господня в Ополье
 Водяная мельница в деревне Килли
 Почтовая станция XIX века в Ополье

Примечания

Ссылки 
 Сайт МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Опольевское сельское поселение 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Кингисеппского района